Amphoe Phon (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Khon Kaen. Die Provinz Khon Kaen liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Waeng Noi, Waeng Yai, Chonnabot, Non Sila und Nong Song Hong in der Provinz Khon Kaen, sowie die Amphoe Bua Lai und Prathai der Provinz Nakhon Ratchasima.

Verkehr 
Der Hauptort Mueang Phon verfügt über einen Bahnhof an der Nordostlinie der thailändischen Eisenbahn (Strecke Nakhon Ratchasima–Nong Khai). Durch den Bezirk führt die Thanon Mittraphap („Straße der Freundschaft“; Nationalstraße 2).

Verwaltungseinheiten

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phon ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 95 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweise: Geocode Nr. 2 wird nicht benutzt.Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Mueang Phon (Thai: ), bestehend aus Teilen der Tambon Mueang Phon.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Mueang Phon (Thai: )
 Chot Nong Kae (Thai: )
 Kao Ngio (Thai: )
 Nong Makhuea (Thai: )
 Nong Waeng Sok Phra (Thai: )
 Phek Yai (Thai: )
 Khok Sa-nga (Thai: )
 Nong Waeng Nang Bao (Thai: )
 Lom Khom (Thai: )
 Non Kha (Thai: )
 Sok Nok Ten (Thai: )
 Hua Thung (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen über Amphoe Phon von amphoe.com (Thai)

Phon